Фурцев (Фурцева) — русская фамилия, образована от имени Фурц, есть форма крестильного мужского имени Фирс.

Известные носители:
 Фурцев, Виктор Андреевич (род. 1996) — российский гандболист.

 Фурцева, Екатерина Алексеевна (1910—1974) — советский партийный и государственный деятель.
 Фурцева, Людмила Алексеевна (род. 19) — российская баскетболистка.
 Фурцева, Мария Андреевна (1925—1998) — советский передовик производства в сельском хозяйстве, Герой Социалистического Труда.